Scoarța ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Scoarța (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Scoarța (Alba), Dorf im Kreis Alba